Norðoyar pol. Północne Wyspy – sześć wysp, z archipelagu Wysp Owczych, położonych najbardziej na północ.

Norðoyar, zwany czasem Norðoyggjar (duń. Norderøerne) tworzy jeden z sześciu regionów tego kraju. Wyspy, wchodzące w jego skład to: Borðoy, Fugloy, Kalsoy, Kunoy, Svínoy i Viðoy, a największym miastem jest Klaksvík. Na wszystkich wyspach mieszka ok. 5,4 tys. ludzi, z czego znaczna większość w największym mieście, a zajmuje 241 km².

Wyspy Wysp Owczych
Podział administracyjny Wysp Owczych